La prova del llançament de disc masculí dels Jocs Olímpics de Londres del 2012 es va disputar el 6 i 7 d'agost a l'Estadi Olímpic de Londres.

Rècords 
Abans de la prova els rècords del món i olímpic existents eren els següents:

Horaris

Medallistes

Resultats

Qualificació 
En la qualificació per passar a la final es demana fer un llançament de 65m 00cm(Q), o bé els 12 millors llançadors (q)

Final

Referències 

Homes